Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 699 dans le monde.

 RS-699 au Brésil
 Route départementale 699 dans la Haute-Vienne, France
 Route nationale 699 en France